I Lost Reality sono una band pop/rock italiana fondata alla fine del 1996.

Biografia
Nel corso dei primi anni la band ha partecipato a vari contest nazionali. Tali partecipazioni, in particolare tra il 2003 ed il 2005, hanno consentito alla band di prendere parte alle trasmissioni della emittente televisiva Rock TV e a due edizioni del Rock TV tour con band quali Litfiba, Marsh Mallows, Moravagine, Mambassa, Miura e tante altre.

Nel 2002 esce il loro primo EP dal titolo Nothing I am e nel 2008 il loro album di esordio dal titolo What Remains per la label britannica UK Division Europe con distribuzione affidata alla Plastic Head Distribution.

Dal nuovo album viene registrato il video clip del singolo Erase.

Nel dicembre del 2005 la band apre i concerti italiani dei Clan of Xymox.

Il 30 luglio 2008 i Lost Reality aprono il concerto del chitarrista Richie Kotzen.

A settembre del 2012 la band pubblica il suo secondo album, Roboid 371304 per la netlabel GildRome.

Il singolo Discoboy 040125 viene premiato tra i migliori 5 brani della categoria in un concorso indetto per la Universal Music Italia.

Il brano One by one è inserito nella compilation della rivista Gothic Magazine.

Nel 2012 la band firma un nuovo accordo discografico con l'etichetta Space Race Records che porta all'uscita, nel 2014, del terzo album in studio dal titolo Fleeting awareness con distribuzione Broken Silence e Audioglobe.

Discografia
 Nothing I am (EP) - 2002  
 What Remains - 2008
 Roboid 371304 - 2012
 Fleeting awareness - 2014

Videoclip
 Erase (2008)
 Discoboy 040125 (2012)
 Perfect passion (2014)

Formazione
 Garmo: voce,  tastiere, programmazione
 Kaos K: basso, chitarra

Note

Collegamenti esterni
 

Gruppi musicali rock alternativo
Musicisti rock alternativo
Gruppi musicali di musica elettronica
Musicisti darkwave